Odylon – imię męskie, urobione od germańskiego męskiego imienia Odo. Jego żeńskim odpowiednikiem jest imię Odile, niefunkcjonujące na gruncie języka polskiego. 
Wśród patronów św. Odylon, opat Cluny (zm. 1049).

Odylon imieniny obchodzi 1 stycznia i 2 lutego.

Przypisy 

Męskie imiona germańskie